Себастьян Самуэльссон (; ) — шведский биатлонист, олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, чемпион мира в масс-старте 2023 года, многократный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира, чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете.

Карьера 

Биатлоном начал заниматься с 2011 года, в возрасте 14 лет.

Начал свою профессиональную карьеру с выступлений на Кубке IBU в сезоне 2015/16.

В сезоне 2016/17 дебютировал на этапах Кубка мира. В первой же своей спринтерской гонке занял 19-е место, получив свои первые очки Кубка мира. Также, получив право участвовать в преследовании, занял там 20-е место.

В гонке преследования на Олимпийских играх 2018 года, 12 февраля 2018 года, Себастьян завоевал первую значимую для себя медаль, став серебряным призёром, накануне в спринте стал 14-м. 15 февраля занял 4-е место в индивидуальной гонке. 23 февраля стал олимпийским чемпионом в эстафете в возрасте 20 лет.

Участвовал в коньковых дисциплинах на чемпионате Швеции по лыжным гонкам 2018 года: в гонке с общего старта на 30 км стал 41-м, а в гонке с раздельного старта на 15 км показал 10-й результат.

На сезон 2018/19 занимает 14 место в общем зачёте, имея свыше 200 очков. Лучшее выступление состоялась в Оберхофе во время спринта, где Себастьян занял третье место.

В сезоне 2020/21 получил свою первую личную золотую медаль — на втором этапе в Контилахти Себастьян выиграл гонку преследования.

Юниорские достижения 

[*] — в категории U21

Позиция в Кубке мира 
 2016/17 — 43-е место (169 очков)
 2017/18 — 44-е место (117 очков)
 2018/19 — 22-е место (385 очков)
 2019/20 — 28-е место (241 очко)
 2020/21 — 6-е место (817 очков)

Участие на Олимпийских играх

Участие в чемпионатах мира

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Швеции
Лыжники Швеции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Спортсмены нескольких видов спорта